Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo da due anni, ma Latisha non ha partecipato a causa di un infortunio. Hao-chin ha fatto coppia con Yang Zhaoxuan, ma le due hanno perso al primo turno contro Nadežda Kičenok e Anastasia Rodionova.

In finale Samantha Stosur e Zhang Shuai hanno battuto Shūko Aoyama e Lidzija Marozava con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (primo turno)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (quarti di finale)

 Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (quarti di finale)
 Shūko Aoyama /  Lidzija Marozava (finale)

Wild card 

  Eudice Chong /  Zhang Ling (primo turno)

 Ng Kwan-yau /  Elina Svitolina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2018